

Patronyme 

Frölicher ou Froelicher d'origine française (lorraine) ou Frœlicher 
peut désigner :
 Alfred Frölicher, un mathématicien qui a donné son nom aux espaces de Frölicher,
 Henry Froelicher ,
 Joseph-Antoine Froelicher (1790-1866), un architecte suisse et français,
 Otto Frölicher (1840-1890), un peintre suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain